Aiko Senoo es un personaje de la serie Magical Doremi, es interpretada por Yuki Matsuoka.

Sobre Aiko

Personalidad y gustos 
Es muy dinámica, algo masculina y con un temperamento muy fuerte. Viste un overol azul, que cambia a vaqueros en Motto, y camiseta verde. Tiene el cabello corto azul. Proviene de Osaka, y por lo tanto habla en dialecto Kansai-ben; originario de esa región. Sus padres están divorciados y vive con su padre, que es taxista. Aiko desea que vuelvan a estar juntos, y siempre intenta cosas para conseguirlo; finalmente lo consigue al final de la serie.

En la serie

Primera temporada (Versión hispanoamericana/Castellano) 
Aiko Senoo vino en la escuela de Emisora en el capítulo 3 de la primera temporada, se hizo muy amiga de Doremi, Hazuki y Onpu. Es la tercera aprendiz de bruja y tiene asignada una hada celeste llamada Mimi.

Segunda temporada (Versión hispanoamericana/Castellano) 
Conoció a León en la escuela y se llevan muy bien.

Tercera temporada (Castellano) 
Aiko es muy buena haciendo pasteles y adornos.

Cuarta temporada (Castellano) 
Aiko siempre quería que sus padres estuvieran juntos, pero al final de la serie lo consigue.

Personajes de Ojamajo Doremi